Geheugen (psychologie), het vermogen feiten te onthouden
Collectief geheugen, verzameling herinneringen die groepen mensen gemeenschappelijk hebben
Computergeheugen, informatieopslag in computers en chips
Immunologisch geheugen, bescherming tegen een ziekteverwekker na infectie of vaccinatie

Zie ook
 Herinnering